Ol'ga Aleksandrovna Romanova (1882-1960) – granduchessa dell'Impero Russo
 Ol'ga Andreevna Romanova (1950) – principessa russa 
 Ol'ga Konstantinovna Romanova (1851-1926) – regina consorte dei greci
 Ol'ga Nikolaevna Romanova (1822-1892) – regina consorte del Württemberg
 Ol'ga Nikolaevna Romanova (1895-1918) – figlia dello zar Nicola II di Russia e di Aleksandra Fëdorovna Romanova

Pagine correlate
 Romanov (disambigua)
 Romanova